Roessler oder Roeßler ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Roessler (1853–1922), deutscher Porträt- und Historienmaler sowie Illustrator
 Arthur Roessler (1877–1955), österreichischer Kunstschriftsteller und Kritiker
 Carrie Roessler, Pseudonym der österreichischen Schriftstellerin Ebba Schwimann-Pichler (* 1930)
 Dietrich Roessler (1926–2001), österreichischer Jurist und Höchstrichter
 Friedrich Roessler (1896–1970), deutscher Ingenieur und Chemiker 
 Friedrich Ernst Roessler (1813–1883), deutscher Unternehmer
 Fritz Roessler (1870–1937), deutscher Industrieller
 Hector Roessler (1842–1915), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Hector Roessler (Unternehmer, 1909) (1909–1941), deutscher Unternehmer 
 Heinrich Roessler (1845–1924), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Henri Roessler (1910–1978), französischer Fußballspieler und -trainer
 Karl Ernst Roessler (1919–2012), deutscher Journalist
 Kira Roessler (* 1962), amerikanische Punkrock E-Bassistin und Dialog Editor für Film- und Fernsehproduktionen
 Lina Roessler, kanadische Schauspielerin und Filmregisseurin
 Lothar Roeßler (1907–1990), deutscher Gymnasiallehrer (Oberstudienrat), Biologe, Geologe, Organist
 Ludwig Roessler (1850–1910), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Peter Roessler (* 1958), österreichischer Theaterwissenschaftler und Hochschullehrer
 Robert Roessler (1837–1896), deutsch-schwedischer Fotograf
 Roman Roessler (1931–2021), deutscher protestantischer Theologe
 Rouven Roessler (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Walter Roessler (1891–1947), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Roeßler (1910–2002), deutscher Pädagoge, Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rössler
 Rösler